Les Plans (Gard) – comune francese
Les Plans (Hérault) – comune francese